Яновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Яново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 695 человек, в том числе 344 мужчины и 351 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 661 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Залесиха,
 посёлок Каменушка,
 село Яново.

Притыка — упразднённый посёлок, исключён из учётных данных в  1983 году.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края